Salomão —  personagem da Bíblia
 Salomão (general) —  general bizantino sob o imperador Justiniano
 Salomão (sobrinho de Salomão) —  sobrinho do general Salomão

Topônimos
Ilhas Salomão

Ver também
 

Salomao